Лев Васи́льевич Громаше́вский (; , Николаев — 1 мая 1980, Киев) — советский эпидемиолог, академик АМН СССР (1944), заслуженный деятель науки УССР (1957), Герой Социалистического Труда (1967).

Биография 
Окончил Третью Одесскую гимназию (1904).
Выпускник медицинского факультета Казанского университета.

Член РСДРП с 1905 года, большевик, состоял в Военной организации РСДРП. 4 раза был арестован; с 1911 года в ссылке был в Архангельской губернии.
Был отпущен из ссылки для того, чтобы он смог принять участие в борьбе с эпидемиями в Астраханской губернии и на КВЖД.
В 1913 году официально досрочно освобожден.

В 1917 году военный врач, член фронтового комитета Западного фронта.
Избран в Учредительное собрание одновременно и от Западного фронта, и Минского округа. Участник заседания Учредительного собрания 5 января.

В 1933 году — борьба с эпидемией на Урале, известной как «уральский синдром» (алиментарно-токсическая алейкия).

С 1941 года до 1945 года — главный эпидемиолог Закавказского и Крымского фронтов, а также Московского военного округа.

С 1948 года до 1951 года — директор института инфекционных болезней АМН СССР.

С 1951 года до 1963 года — заведующий кафедрой эпидемиологии Киевского медицинского института.

Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Публикации 
 
  (1-е изд. вышло под загл.: Механизмы передачи инфекции)
 
 
 Т. 1 : Вопросы развития советского здравоохранения и становления эпидемиологии. — 320 с.
 Т. 2 : Теоретические вопросы эпидемиологии. — 360 с.
 Т. 3 : Вопросы частной эпидемиологии. — 344 с.

Увековечение памяти 
 С 1983 года Институт эпидемиологии, микробиологии и паразитологии носит имя «Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского»;
 На здании Института эпидемиологии, микробиологии и паразитологии по адресу улица Амосова, 5 установлена мемориальная доска с барельефом;
 На доме по улице Ивана Марьяненко, 11/12 в Киеве установлена мемориальная доска;
 На здании Национального медицинского университета имени Александра Богомольца по проспекту Победы, 34 установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Лев Васильевич Громашевский
 
 Громашевский Лев Васильевич (1887—1980)
 Мемориальная доска
 Лев Васильевич Громашевский

Выпускники Одесской 3-й гимназии
Эпидемиологи СССР
Эпидемиологи Украины
Медики Украины
Медики СССР
Преподаватели вузов Киева
Похороненные на Байковом кладбище